Рабочий Посёлок — деревня в Бежаницком районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения муниципальное образование «Лющикская волость».

Расположена на левом берегу реки Ашевка, в 21 км к северо-западу от райцентра Бежаницы и в 1 км к югу от деревни Гора (на противоположном от неё берегу Ашевки).

Численность населения по оценке на 2000 год составляла 19 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района